Jutta ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Es ist unklar, ob der Name eine Form des hebräischen Namens Judith ist oder altnordisch „die aus dem Stamm der Jüten“ bedeutet.

Der Name wird in der Bibel in den hebräischen Schriften erwähnt. Jụtta bedeutet wahrscheinlich „Ausgestreckter Ort“ oder „Ausgespannter Ort“. – Jutta soll ein Ort in der Berggegend von Juda sein, der den „Söhnen Aarons“ als Priesterstadt gegeben wurde (Josua 15:20, 48, 55; Josua 21:13, 16). Jutta wird mit dem heutigen Yatta identifiziert, das auf einem Höhenzug etwa 10 km südlich von Hebron liegt.

Verbreitung 
Der Name war im Mittelalter recht beliebt. In der Neuzeit kam er nur vereinzelt vor und ist erst im 20. Jahrhundert wieder volkstümlich geworden.

Der Name Jutta wurde in Deutschland ab den 1910er Jahren populär. Anfang der Fünfziger gehörte er kurz zu den zehn beliebtesten weiblichen Vornamen. Ab Anfang der Siebziger ging seine Verbreitung dann stark zurück.

Varianten 
 deutsch: Jutta, Jütte, veraltet Guta oder Gutta
 dänisch: Jytte
 faröisch: Jutta, Jútta
 finnisch: Jutta
 französisch: Jutta
 obersorbisch: Juta
 tschechisch: Jitka, veraltet Jutka

Namenstage 
 5. Mai
 29. November
 22. Dezember

Bekannte Namensträgerinnen 

Einzelname:
 Jutta von Sponheim (≈1092–1136), Reklusin und Vorsteherin (Magistra) einer benediktinischen Frauenklause auf dem Disibodenberg
 Jutta Claricia von Thüringen (auch Judith von Schwaben; ≈1133/34–1191), Halbschwester von Kaiser Friedrich Barbarossa
 Jutta von Thüringen (1184–1235), Gemahlin des Markgrafen Dietrich von Meißen und später des Grafen Poppo VII. von Henneberg
 Jutta von Thüringen (Ravensberg) († 1240), Gemahlin des Grafen Ludwig von Ravensberg
 Guda (12. Jh.), Nonne und Buchmalerin
 Jutta von Huy (1158–1228), mittelalterliche Wohltäterin, christliche Mystikerin und römisch-katholische Selige, die in der Provinz Lüttich wirkte
 Jutta von Sangerhausen (≈1200–1260), Selige, Einsiedlerin
 Guta von Habsburg (1271–1297), böhmische Königin
 Jutta von Luxemburg (1315–1349), Angehörige des Hauses Limburg-Luxemburg

Vorname:
 Jutta Allmendinger (* 1956), deutsche Soziologin
 Jutta Bauer (* 1955), deutsche Illustratorin und Autorin von Kinder- und Jugendbüchern
 Jutta Czurda (* 1955), deutsche Choreografin und Sängerin
 Jutta Deutschland (* 1958), deutsche Balletttänzerin
 Jutta Ditfurth (* 1951), deutsche Politikerin
 Jutta Ecarius (* 1959), deutsche Professorin für Erziehungswissenschaft
 Jutta Fleck (* 1946), deutsche Republikflüchtige, auch bekannt als Jutta Gallus
 Jutta Götzmann (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin
 Jutta Heinrich (1940–2021), deutsche Schriftstellerin
 Jutta Hipp (1925–2003) deutsche Jazz-Pianistin, Malerin und Designerin.
 Jutta Hoffmann (* 1941), deutsche Schauspielerin
 Jutta Jol (1896–1981), deutsche Schauspielerin
 Jutta Kammann (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Jutta Kleinschmidt (* 1962), deutsche Rennfahrerin
 Jutta Knobloch (* 1952), ehemalige österreichische Skirennläuferin
 Jutta Lampe (* 1943), deutsche Schauspielerin
 Jutta Lieske (* 1961), deutsche Politikerin (SPD)
 Jutta Limbach (1934–2016), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Politikerin
 Jutta Ludewig (1936–2022), deutsche Solotänzerin, Choreographin, Tanzpädagogin
 Jutta Ina Masurath (* 1962), deutsche Schauspielerin und Schauspiellehrerin
 
 Jutta Nardenbach (1968–2018), deutsche Fußballspielerin
 Jutta Oltmanns (* 1964), deutsche Schriftstellerin
 Jutta Pillat (* 1943), deutsche Lehrerin, Autorin und Lyrikerin
 Jutta Richter (* 1955), deutsche Autorin von Kinder- und Jugendliteratur
 Jutta Schmitz (* 1957), deutsche Diplomatin
 Jutta Sika (1877–1964), österreichische Kunstgewerblerin
 Jutta Skokan (* 1943), österreichische Autorin und Kulturvermittlerin
 Jutta Speidel (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Jutta Staudenmayer (* 1957), deutsche Textdichterin
 Jutta Stefan-Bastl (* 1946), österreichische Diplomatin
 Jutta Steinruck (* 1962), deutsche Politikerin (SPD)
 Jutta Trapp (* 1948), deutsche Tischtennisspielerin
 Jutta Urpilainen (* 1975), finnische Politikerin
 Jutta Voss (* 1942), österreichische evangelische Theologin, ehemalige Pfarrerin und Autorin
 Jutta Wachowiak (* 1940), deutsche Schauspielerin
 Jutta Winkelmann (1949–2017); war eine deutsche Regisseurin, Fotografin, Drehbuchautorin, Schauspielerin und Schriftstellerin.
 Jutta Wübbe (* 1955), deutsche Kabarettistin und Komikerin (Marlene Jaschke)

Quellen 

Weiblicher Vorname